De UEFA Intertoto Cup 2008 was een Europese competitie die aan 50 clubs de kans bood om een plaats in de voorronde van de UEFA Cup 2008/09 te veroveren. Behalve uit Andorra, Liechtenstein en San Marino, nam er uit elk bij de UEFA aangesloten landen één club deel. De clubs speelden tegen teams in hun eigen, door de UEFA ingedeelde, regio; deze waren Noord, Centraal/Oost en Zuid/Mediterraan. Er waren drie speelronden, waarin telkens een thuis- en uitwedstrijd gespeeld werd. Aan de eerste ronde deden teams mee uit de 28 landen die het laagst stonden op de UEFA-coëfficiënten ranglijst. Aan de tweede ronde deden de 14 winnaars van de eerste ronde mee en 14 clubs nieuwe clubs. Aan de derde ronde deden de 14 winnaars uit de tweede ronde mee, aangevuld met de teams uit de 8 hoogst geplaatste landen. De elf teams die deze derde ronde wonnen namen deel aan de tweede ronde van de UEFA cup 2008/09.

Deze editie was de laatste editie van de Intertotocompetitie, daar door de veranderde opzet van de CL en UEFA Cup met ingang van het seizoen 2009/10 er geen ruimte meer is voor een aparte Intertotocompetitie. Samen met de UEFA Cup gaat het toernooi op in de UEFA Europa League.

De eerste ronde werd gespeeld op 21, 22 en 28, 29 juni. De tweede ronde vond plaats op 5, 6 en 12, 13 juli. De derde en beslissende ronde werd op 19, 20 en 26, 27 juli gehouden.

Uitslagen

Eerste ronde 
 De wedstrijden in de eerste ronde werden gespeeld op 21, 22 en 28, 29 juni 2008

Tweede ronde 
 De wedstrijden voor de tweede ronde werden gespeeld op 5, 6 en 12, 13 juli 2008.

!style="background:#ff0000;" colspan="5"|Noordelijke regio
|-

|-
!style="background:#00ff00;" colspan="5"|Centrale/oostelijke regio
|-

|-
!style="background:#0000ff;" colspan="5"|  Zuidelijke/mediterrane regio 
|-

|}

Derde ronde 
 De wedstrijden werden gespeeld op 19, 20 en 26, 27 juli. De elf winnaars plaatsten zich voor de 2e voorronde van de UEFA Cup 2008/09.

!style="background:#ff0000;" colspan="5"|Noordelijke regio
|-

|-
!style="background:#00ff00;" colspan="5"|Centrale/oostelijke regio
|-

|-
!style="background:#0000ff;" colspan="5"|  Zuidelijke/mediterrane regio 
|-

|}

Kampioen 
Omdat SC Braga als enige van de Intertoto winnaars de laatste 16 van de UEFA Cup wist te bereiken, hebben zij de kampioenstrofee ontvangen.

Statistieken

Scheidsrechters

Zie ook 
 UEFA Cup 2008/09

Externe link 
  Officiële website van UEFA Intertoto

Intertoto Cup
Europacupvoetbal 2008/09